Бри́гель () — немецкая фамилия.

Известные носители:
  (1626—1712) — немецкий органист, педагог и композитор.
 Бригель, Ханс-Петер (род. 1955) — немецкий футболист и тренер.
 Бригель (род. 1986) — португальский футболист.